Episodi di Ai confini della realtà – episodi della serie televisiva del 1959
 Episodi di Ai confini della realtà – episodi della serie televisiva del 1985